Holon (græsk ὅλον) er et græsk ord fra holos, der betyder hele (i betydningen "alt"). Det har flere specialiseringer:
 Holon (filosofi)
 Holon (by)
 Holon (kvasipartikel)